Cash peut faire référence à :

En comptabilité 
 Cash flow, un synonyme de capacité d'autofinancement,
 Cash-flow disponible, la portion liquide de la capacité d'autofinancement,

Personnes 
 Aya Cash (née en 1982), actrice américaine ;
Bobby Cash (né en 1947), catcheur américain ;
 Dave Cash (né en 1948), joueur de baseball professionnel américain ;
 Diego Cash (né en 1961), joueur de rugby argentin ;
 Dylan Cash (né en 1994), acteur américain ;
 Johnny Cash (1932-2003), chanteur américain de musique country ;
 Kevin Cash (né en 1977), joueur de baseball américain ;
 Matty Cash (né en 1997), footballeur international polonais ;
 Pat Cash (né en 1965), joueur de tennis australien ; 
 Rosalind Cash (1938-1995), une actrice américaine ;
 Swin Cash (née en 1979), joueuse américaine de basket-ball ;
 Tabatha Cash (née en 1973), actrice pornographique française ;
 Tommy Cash (né en 1940), chanteur de country américain, frère cadet de Johnny ;
 Tommy Cash (né en 1991), rappeur estonien ;
 Wiley Cash (né en 1977), écrivain américain, auteur de romans policiers.

Toponymes 
 Cash, une municipalité du comté de Craighead, dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.

Culture 
 Cash, un film de 1933 produit par Alexander Korda,
 Ca$h, un film d'Éric Besnard sorti en 2008,
 Ca$h, un film policier-thriller de 2010 produit par Stephen Milburn Anderson,
 Cash-cash, un roman de Carter Brown (titre original : The Wanton, 1959),
 Cash-Cash (Finders Keepers dans la version originale), un film américain de Richard Lester sorti en 1984,
 Tango et Cash, un film américain réalisé par Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli sorti en 1989.

Autres 
 Cash-Cash (homonymie)
 Cash : mot tiré de l'anglais, désignant de la monnaie en espèces, de l'argent liquide. Dans le langage familier, « avoir du cash » (« avoir de l’argent en espèces », « avoir de l’argent liquide »), « payer cash » (« payer comptant »).
 Cash, un jeu de grattage de la Française des jeux.
 Cash,  expressions familières dérivées : « être cash », « il a dit ça cash » (de manière directe, franche, voire abrupte).
 Cash, est le nom d'une monnaie :
 unité monétaire chinoise, valeur d'un dixième d'un candarin, soit une sapèque ;
 en français, cache, ancienne monnaie divisionnaire de l'Inde (kāsu), par exemple 1/160 de roupie de l'Inde française.
 CASH, acronyme du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

Liens externes 
 wikt:cash : article cash du Wiktionnaire
 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme